Ferungulata (din latină: fera - „fiară” + ungulata - „copitate”) sau Fereuungulata este o cladă de mamifere placentare care cuprinde ordinile de carnivore, pangolini și copitate. Există două clasificări, una tradițională bazată pe analize morfologice și una revizuită, formulată pe baza rezultatelor filogeniei moleculare.

Termenul Ferungulata a fost introdus în taxonomie de paleontologul american George Gaylord Simpson în 1945. Inițial, acest taxon era alcătuit din ordinele existente Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla, Tubulidentata și reprezentanți Paenungulata (elefanți, sirenieni), precum și o serie de ordine cunoscute doar din în stare fosilă. 

G. Simpson a stabilit componența grupului Ferungulata pe baza criteriilor morfologice. Dar această abordare tradițională a sistematicii a fost substituită de o clasificare mai recentă, susținută de dovezi genetice.

Luând în considerare analizele secvențelor de ADN, Paenungulata și Tubulidentata au fost reclasificate în Afrotheria. Dar în Ferungulata au fost adăugați membri noi, precum ordinul Pholidota (pagolini) și în cadrul Artiodactyla au fost plasate cetaceele (delfini, balene).

Pentru a reflecta deosebirea componenței ale ambele modele de clasificare, clada a fost redenumită în Fereuungulata. 

Fereuungulata este un taxon soră pentru Chiroptera (liliecii), cu care formează clada comună - Scrotifera.

Referințe 

Mamifere